Швебіш-Галль () — район в Німеччині, в складі округу Штутгарт землі Баден-Вюртемберг. Адміністративний центр — місто Швебіш-Галль.

Населення 
Населення району становить  особи (станом на ).

Адміністративний поділ 
Район поділяється на 21 комуну () та 9 міст ():

Дані про населення наведені станом на .

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт  

Райони Баден-Вюртембергу